Volžski (ruski: Болжский) je gradić u Samarskoj oblasti u Rusiji.

Nalazi se na ušću rijeke Soka u rijeku Volgu, 9 km uzvodno prema sjeveru od Samare.

Grad se nalazi na istočnoj obali rijeke Volge. Veći dio grada se nalazi na sjevernoj obali Soka. Južni, manji dio, je povezan mostom. 

Rijeka Sok je kod Volžskog dosta šira od svog normalnog toka.

Samarska oblast
Gradovi u Rusiji